tygrys azjatycki – drapieżnik z rodziny kotowatych
 tygrys – potoczna nazwa broszury o historii II wojny światowej
 tygrys – mieszaniec pstrąga potokowego i źródlanego
 Tygrys – rzeka w Mezopotamii
 Tygrys – niemiecki czołg z okresu II wojny światowej
 Tygrys – przyjaciel Kubusia Puchatka
 Tygrys – skała, na której wybudowano Zamek Bąkowiec
 Tygrys – znak zodiaku chińskiego
 Tygrys – wiersz Williama Blake'a
 Tygrys  – szwedzki, a następnie polski XVII-wieczny trzymasztowy galeon

Zobacz też 

 „Tygrysy” – zespół architektów
 Tiger
 Tigris